Purkinje (= Purkyně, = Purkynie, = Purkyne, = Purkinie):

 Jan Evangelista Purkyně (cz.)
 = Johann Evangelist Purkinje, Johannes Evangelista Purkinje (niem.)
 = Jan Chrzciciel Purkinie, Jan Ewangelista Purkynie (pol.)
 eponimy:
 komórki Purkinjego (= komórki Purkiniego)
 włókna Purkinjego (= włókna Purkiniego)
 purkinjeoma (= choroba Lhermitte’a-Duclos, dysplastyczny zwojak móżdżku)
 Uniwersytet Jana Evangelisty Purkiniego w Uściu nad Łabą (cz. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), założony w 1991 roku
 † Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyniego w Brnie (cz. † Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně) – przejściowa nazwa w latach 1960–1990 Uniwersytetu Masaryka w Brnie (cz. Masarykova Univerzita v Brně)
 Czeskie Towarzystwo Lekarskie im. Jana Evangelisty Purkyně (cz. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně) – stowarzyszenie zawodowe założone w 1949 (jako Československá lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně)
 Purkyňova společnost pro výzkum duše a nervstva – pierwotna nazwa czeskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cz. Psychiatrická společnost), założonego w 1918 roku
pamiątkowe nazwy ulic:
ulica Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu (nadana 1956)
 odznaczenia:
 Medal Purkinjego (cz. Čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách, ang. The Jan Evangelista Purkyně Honorary Medal for Merit in the Biomedical Sciences) – honorowy medal przyznawany od 1965 roku przez Akademię Nauk Republiki Czeskiej (do 1992 roku Czechosłowacką Akademię Nauk)
 † Medal Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkyniego w Brnie (cz. † Medaile Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně) – honorowy medal  przyznawany w trzech klasach: złotej, srebrnej i brązowej